II. János athéni herceg (1317–1348), II. (Aragóniai) Frigyes szicíliai király fia
I. János empúriesi gróf (1328–1398), Aragóniai Rajmund Berengár empúriesi gróf fiaként II. Jakab aragóniai király unokája
Aragóniai János avolai báró (1330/40–1400 körül), Aragóniai Roland (Orlando) avolai báró fiaként II. Frigyes szicíliai király unokája természetes (fattyú) ágon
I. János aragóniai király (1350–1396), IV. (Szertartásos) Péter aragóniai király fia
II. János empúriesi gróf (1375–1401), I. (Aragóniai) János empúriesi gróf fia
I. János híjari báró (1384 (körül)–1454 után), II. (Aragóniai) Alfonz híjari báró fia
II. János aragóniai király (1398–1479), I. (Antequerai) Ferdinánd aragóniai király fia
Aragóniai János esztergomi érseki kormányzó (1456–1485), I. (Aragóniai) Ferdinánd nápolyi király fia
Aragóniai János asztúriai herceg (1478–1497), II. (Katolikus) Ferdinánd aragóniai király és I. (Katolikus) Izabella kasztíliai királynő fia
Aragóniai János gironai herceg (1509) (1509–1509), II. (Katolikus) Ferdinánd aragóniai király és Foix Germána navarrai királyi hercegnő fia